Gowa steht für:

 Gowa, ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) auf Sulawesi
 Königreich Gowa, ein ehemaliges Reich auf Sulawesi
 einen Dialekt der Bantusprache Shona

Gowa ist der Familienname von:
 Henry Gowa (1902–1990), deutscher Maler und Bühnenbildner
 Sabine Gowa (1901–2000), deutsche Kunsthistorikerin